Лагран (Испания) — муниципалитет в Испании, в провинции Алава.
 Лагран (Франция) — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.